

Sigle 
 Play by Mail – gioco giocato tramite posta
 Pro Bono Malum – motto finale dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto
Patient Blood Management
PBM – Proteina Basica Mielinica

Codici 
 PBM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Johan Adolf Pengel di Paramaribo (Suriname)

Informatica 
 PBM – formato di file Portable Bitmap

Altro 
 PBM Editori – casa editrice italiana
 Martin PBM Mariner – aereo da pattugliamento marittimo statunitense realizzato all'inizio degli quaranta